Gminy w USA:
 Eagle Creek (ang. Eagle Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Eagle Creek (ang. Eagle Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake